Холандејл има више значења:
 Холандејл (Висконсин)
 Холандејл (Минесота)
 Холандејл (Мисисипи)